Andreï Kirilenko peut faire référence à :
 Andreï Kirilenko (1905-1990), homme politique soviétique ; 
 Andreï Kirilenko (né en 1981), joueur russe de basket-ball.